Guimard ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Guimard (1913–1998), argentinischer Schachgroßmeister
 Cyrille Guimard (1947-), ehemaliger französischer Radrennfahrer und aktueller directeur sportif
 Hector Guimard (1867–1942), französischer Architekt
 Madeleine Guimard (1743–1816), französische Tänzerin
 Paul Guimard (1921–2004), französischer Schriftsteller